Gärten bezeichnet:

 den Plural von Garten
 deutscher Name von Zahrady, Ortsteil von Krásná Lípa, Tschechien
 früherer Name von Krty, Tschechien